Laba steht für:

 Laba-Fest, ein traditionelles Fest am achten Tag im zwölften Monat des chinesischen Kalenders in China
 La-ba, chinesische lange Naturtrompete

Geografie:
 Laba, Nebenfluss des Kuban im Kaukasus
 Laba (Lancang), Gemeinde in Yunnan in China
 Laba (Gangara), Weiler in der Gemeinde Gangara in Niger
 Laba (Garhanga), Dorf in der Gemeinde Garhanga in Niger
 Laba (Ouallam), Dorf in der Gemeinde Ouallam in Niger
 Laba, Weiler in der Stadt Niamey in Niger, siehe Kongou Laba (Niamey)

Laba ist der Familienname folgender Personen:
 Izabella Laba (* 1966), polnisch-kanadische Mathematikerin
 Marianna Laba (* 1968), ukrainische Sopranistin
 Matías Laba (* 1991), argentinischer Fußballspieler

LABA steht als Abkürzung für:
 Long Acting Beta Agonists, siehe Beta-2-Sympathomimetika

Abkürzung